Mužská čtyřhra European Open 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do deblové soutěže antverspkého tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník halové události hrané na tvrdém povrchu arény Lotto.

Vítězem se stal druhý nasazený kanadsko-francouzský pár Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal francouzské turnajové jedničky a první dvojici světa Pierra-Huguese Herberta s Nicolasem Mahutem výsledkem 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finále)
 ''' Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (semifinále)
  Pablo Cuevas /  David Marrero ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2016
ATP World Tour 2016